Старжинский — фамилия

Известные носители 
 Старжинский, Вячеслав Михайлович (1918—1993) — советский и российский учёный, доктор наук, профессор.
 Старжинский, Иван Ильич (1912—1980) — подполковник Советской Армии, Герой Советского Союза.

 Старжинская, Валентина Владимировна (1921—после 1985) — советская артистка театра и кино